Teponsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teponsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Teponsaari (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki, 

Robotskapade Finlandförgreningar